FK LAFC Lučenec (celým názvem: Futbalový klub LAFC Lučenec) byl slovenský fotbalový klub, který sídlil ve středoslovenském městě Lučenec. V sezóně 2015/16 působil ve třetí fotbalové lize, sk. Střed. Založen byl v roce 1902 pod názvem Losonci AC, zanikl v roce 2016. Pokračovatelem fotbalu ve městě se stal ŠK Novohrad Lučenec, který se do té doby věnoval pouze mládežnické sekci.

Své domácí zápasy odehrával na městském stadionu Lučenec s kapacitou 4 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1902 – Losonci AC (Losonci Atlétikai Club)
 1918 – fúze s Losonci TK ⇒ Losonci AFC (Losonci Atlétikai és Football Club)
 TJ Slavoj Lučenec (Telovýchovná jednota Slavoj Lučenec)
 TJ SZ Lučenec (Telovýchovná jednota Spojené závody Lučenec)
 FK LAFC Lučenec (Futbalový klub LAFC Lučenec)
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1912–1913: Vidéki bajnokság – sk. Északi (Miskolcvidéki)
 1913–1914: Vidéki bajnokság – sk. Északi (Losonci)
 1938–1939: Felvidéki kupa – sk. Északi
 1939–1940: Nemzeti bajnokság II – sk. Felvidéki
 1940–1941: Nemzeti bajnokság III – sk. Északi (Mátra)
 1941–1943: Nemzeti bajnokság II – sk. Rákóczi
 1943–1944: Nemzeti bajnokság II – sk. Északi
 1959–1960: 2. liga – sk. B
 1960–1966: Krajský přebor – sk. Střed
 1966–1968: Divize E
 1968–1978: Krajský přebor – sk. Střed
 1978–1983: Divize – sk. Střed
 1983–1987: Divize – sk. Střed "B"
 1987–1988: Divize – sk. Střed
 1988–1990: 2. SNFL – sk. Východ
 1990–1993: Divize – sk. Střed
 1993–1994: 4. liga 
 1994–2005: 3. liga – sk. Střed
 2005–2012: 2. liga
 2012–2013: 3. liga – sk. Východ
 2013–2014: 4. liga 
 2014–2016: 3. liga – sk. Střed

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky – archiv z 30. října 2007 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Zaniklé slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1902
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
FK LAFC